C'est beau une ville la nuit, autofiction de Richard Bohringer parue en 1988 ;
C'est beau une ville la nuit, émission de radio de Richard Bohringer, en soirées, sur Europe 2, entre 1990 et 1998, parfois présentées depuis la Croisette du Festival de Cannes, ou ayant eu par exemple pour invitée Cesaria Evora alors méconnue en France ;
C'est beau une ville la nuit, film réalisé par Richard Bohringer sorti en 2006, d'après le livre précédent.

Notes et références